Astrogator ist eine fiktive Berufsbezeichnung in folgenden Büchern bzw. Filmen:
 Der Unbesiegbare, SF-Roman von Stanislaw Lem (1964)
 Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, deutsche SF-Serie (1965)
 Perry Rhodan, deutsche SF-Romanheft Serie (1961)